Görner steht für:
 Görner (Familie), deutsche Künstlerfamilie

Görner ist der Familienname folgender Personen:
 Christine Görner (* 1930), deutsche Schauspielerin und Sängerin
 Derrick Görner (* 1985), deutscher Rennfahrer
 Eberhard Görner (* 1944), deutscher Autor
 Erika Görner, deutsche Schauspielerin, Redakteurin und Synchronsprecherin
 Felix Görner (* 1966), deutscher Sportmoderator und -Kommentator
 Georg August von Görner (1645–1715), Advokat der Ratskanzlei in Breslau. Beamter des Kaisers in Ober- und Niederschlesien.
 Hermann Görner (1891–1956), deutscher Gewichtheber und Kraftathlet

 Lutz Görner (* 1945), deutscher Rezitator
 Regina Görner (* 1950), deutsche Gewerkschafterin und Politikerin (CDU)
 Reinhard Görner (* 1950), deutscher Architekturfotograf
 Rolf Görner (1924–2009), deutscher Psychologe und Heimatkundler
 Rüdiger Görner (* 1957), deutscher Literaturwissenschaftler
 Theodor Görner (1884–1971), deutscher Druckereibesitzer, „Gerechter unter den Völkern“
 Veit Görner (* 1953), deutscher Kunsthistoriker und Kurator

Goerner ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst W. Goerner (1901–1991), deutscher Straßenbauingenieur und Initiator der Wiedergründung der FGSV
 Nelson Goerner (* 1969), argentinischer Pianist

Siehe auch:
 Liste der Adels- und Patriziergeschlechter namens Görner